

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.

Carriera
Ha esordito in MLS il 18 marzo 2018 disputando con il  l'incontro perso 3-0 contro il .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
 
Seattle Sounders: 2019

Competizioni internazionali 
 
Seattle Sounders: 2022

Individuale
MLS All-Star: 1 
2021

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale salvadoregna